Джозеф Патрик Маллен (; род. 26 февраля 1957, Нью-Йорк) — американский хоккеист и тренер; в качестве игрока трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Калгари Флеймз» (1989) и «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992), трёхкратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Игровая карьера

Клубная 
Начал свою карьеру в команде «Бостон Колледж Иглз», команду представляющую Бостонский колледж, в течение трёх сезонов он был лидером команды по заброшенным шайбам. В 1978 году он получил награду Уолтера Брауна и четыре раза включался в символические сборные студенческих лиг.

Не будучи задрафтованным ни одним клубом НХЛ, начал свою карьеру в «Сент-Луис Блюз», но он вернулся в клуб «Солт-Лейк Голден Иглз», в которой стал одним из лучших бомбардиров команды. Играя за «Сент-Луис Блюз», в сезоне 1981/82 он заработал 49 очков (25+34), став первым игроком в истории НХЛ, который забрасывал более 20 шайб в младших североамериканских лигах. В последующие сезоны, играя за «Блюз», он устанавливал бомбардирские рекорды по заброшенным шайбам и заработанным очкам.

1 февраля 1986 года вошёл в число игроков, которые были обменяны в «Калгари Флеймз». Он продолжил играть результативно, заработав 38 очков (16+22), в оставшихся играх регулярного чемпионата и был лучшим бомбардиром лиги в Плей-офф Кубка Стэнли 1986 с 19 очками (12+7); вместе с «Флеймз» он дошёл до Финала, в котором они уступили «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. В следующем сезоне Маллен продолжил свою результативность, заработав 87 очков (47+40) и получил за весь сезон 14 штрафных минут, что позволило ему выиграть приз Леди Бинг Трофи, вручаемый игрокам за спортивное и джентльменское поведение на льду. Сезон 1988/89 стал одним из успешных его сезонов в НХЛ: он заработал 110 очков (51+59), став при этом лучшим бомбардиром команды, заработал второй раз в карьере приз Леди Бинг Трофи, а также в составе «Флеймз» завоевал свой первый Кубок Стэнли в карьере.

16 июня 1990 года был обменян в «Питтсбург Пингвинз», с которым выиграл свой второй Кубок Стэнли в 1991 году, пропустив часть сезона из-за восстановления после операции по удалению грыжи межпозвоночного диска в спине. В декабре 1991 года в победных матчах с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3) и «Торонто Мейпл Лифс» (12:1) в каждом матче забрасывал по четыре шайбы, став первым игроком в истории своей команды. В 1992 году он выиграл третий Кубок Стэнли в карьере, практически не играя в плей-офф из-за травмы. В трёх следующих сезонах он играл за «Пингвинз», также регулярно зарабатывая очки, но иногда пропуская игры из-за травм или восстановлений после операции.

8 сентября 1995 года в качестве свободного агента подписал контракт с «Бостон Брюинз». Он сыграл за «Брюинз» 37 игр, восстанавливаясь после травмы связок и замены межспинного диска, заработав за сезон 15 очков (8+7).

По окончании сезона вернулся в «Питтсбург Пингвинз», в котором он ранее выиграл два Кубка Стэнли и 30 августа 1996 года подписал однолетний контракт. 14 марта 1997 года в матче с «Колорадо Эвеланш» забросил свою 500-ую шайбу в карьере, который «Пингвинз» проиграли 6:3. По окончании сезона он объявил о завершении игровой карьеры.

Международная 
В составе сборной США играл на ЧМ-1979 и ЧМ-1999, на которых американцы остались без медалей. Также играл на трёх Кубках Канады: в 1984, 1987 и 1991 годах.

Тренерская 
Начал тренерскую карьеру в «Питтсбург Пингвинз», как ассистент главного тренера, работая в этой должности с 2000 по 2005 год. 

С 2005 по 2006 год был главным тренером фарм-клуба «пинвгинов» «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз». Затем продолжил карьеру в «Филадельфия Фантомс», работая в этом клубе в течение всего сезона 2006/2007, после чего перешёл в клуб «Филадельфия Флайерз», где работал ассистентом главного тренера с 2007 по 2017 годы.

Признание 
В 1998 году был введён в Зал хоккейной славы США, а в 2000 году в Зал хоккейной славы. 7 марта 2011 года на церемонии в честь «Сент-Луис Блюз», он был отмечен в числе других великих «семёрок» клуба:Гордона Беренсона, Гэрри Ангера и Кита Ткачука, которые были награждены в честь игровых заслуг, связанных с командой.

Статистика

Клубная

Международная

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры США
Игроки «Бостон Колледж Иглз»
Игроки «Солт-Лейк Голден Иглз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Обладатели Леди Бинг Трофи